Алекса́ндр Кня́зев:
 Князев, Александр Александрович (род. 1961) — российский виолончелист и органист.
 Князев, Александр Алексеевич (род. 1959) — советский и российский учёный-востоковед, публицист, кинодокументалист, писатель.
 Князев, Александр Викторович (род. 1959) — учёный, математик в области методов и средств защиты информации.
 
 
 Князев, Александр Степанович (1937—1990) — водитель, полный кавалер ордена Трудовой Славы.